Антонио Табуки () е съвременен италиански писател.

Преподава португалистика в Сиена, Италия. В родината си е прочут като популяризатор и отличен познавач на творчеството на Фернанду Песоа.

Произведенията му са награждавани и превеждани в цял свят. На български са преведени романите му „Твърди Перейра“ и „Изгубената глава на Дамашсену Монтейру“.

Творби 
 Piazza d'Italia (1975) – „Площад Италия“
 Il piccolo naviglio (1978)
 Il gioco del rovescio e altri racconti (1981)
 Donna di Porto Pim (1983)
 Notturno indiano (1984) – „Индийско ноктюрно“
 Piccoli equivoci senza importanza (1985) – „Малки недоразумения без значение“
 Il filo dell'orizzonte (1986)
 I volatili del Beato Angelico (1987) – „Хвъркатите на Беато Анджелико“
 Pessoana mínima (1987), на португалски
 I dialoghi mancati (1988) – „Неосъществени диалози“
 Un baule pieno di gente. Scritti su Fernando Pessoa (1990)
 L'angelo nero (1991) – „Черният ангел“
 Sogni di sogni (1992)
 Requiem (1992) – „Реквием“
 Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa (1994) – „Последните три дни на Фернанду Песоа“
 Sostiene Pereira (1994) – „Твърди Перейра“
 Dove va il romanzo (1995) – „Накъде отива романът“
 La testa perduta di Damasceno Monteiro (1997) – „Изгубената глава на Дамашсену Монтейру“
 Marconi, se ben mi ricordo (1997)
 L'Automobile, la Nostalgie et l'Infini (1998), на френски
 La gastrite di Platone (1998]) – „Гастритът на Платон“
 Gli Zingari e il Rinascimento (1999) – „Циганите и Ренесансът“
 Si sta facendo sempre più tardi (2001) – „Става все по-късно“
 Autobiografie altrui. Poetiche a posteriori (2003) – „Чужди автобиографии. Поетики а постериори“
 Tristano muore (2004) – „Тристано умира“
 Racconti (2005) – „Разкази“
 L'oca al passo (2006)

Източници

Външни препратки 
  Tabucchi, Antonio, в: Lessico del XXI Secolo (2013)
  Roberto Deidier, Tabucchi, Antonio. В: in Enciclopedia Italiana, VI Appendice (2000)
  Melinda C. Shepherd, Биография на Антонио Табуки в Encyclopædia Britannica
  Табуки на сайта на издателите му, Фелтринели: заглавия, статии, подкаст
 „Антонио Табуки: „Литературата е свободно пространство“, интервю на Фабио Гамбаро, „Литературен вестник“, год. 12, бр. 14, 10 април 2002
 Първите глави от „Твърди Перейра“ в „Грозни пеликани“
 Произведения на Антонио Табуки в „Литературен клуб“

Италиански писатели
Италиански романисти
Италиански пътеписци
Италиански преводачи
Португалски език
Италианци в Португалия
Родени в Пиза
Лисабонци
Починали от рак